Caranfil este un nume de famile românesc, se poate referi la una din persoanele:
 Nae Caranfil
 Nicolae Caranfil
 Ninela Caranfil
 Tudor Caranfil

In relatie cu strada N.G. CARAMFIL din București, România

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din greacă